Монестьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Монестьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Монестьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Монестьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн